Geschlossene Gesellschaft steht für:

 Geschlossene Gesellschaft, Drama von Jean-Paul Sartre (1944)
 Geschlossene Gesellschaft (1959), deutscher Fernsehfilm von Hans Schweikart
 Geschlossene Gesellschaft (1978), Gegenwartsfilm des Fernsehens der DDR von Frank Beyer
 Rosa Roth – Geschlossene Gesellschaft, deutscher Fernsehfilm von Carlo Rola (2002)
 Geschlossene Gesellschaft, Skulptur von Christel Lechner in List auf Sylt